Geir Gulliksen ist der Name folgender Personen:

* Geir Gulliksen (Reiter) (* 1960), norwegischer Springreiter
 Geir Gulliksen (Schriftsteller) (* 1963), norwegischer Schriftsteller